Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 18-án rendezték Nozava Onsenben. Az aranyérmet a norvég Ole Einar Bjørndalen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Panyik János a 63. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek.

Források 

F10